Andrea Provana di Leinì – ammiraglio italiano
 Andrea Provana – sommergibile italiano del 1915
 Andrea Provana – sommergibile italiano del 1938